Het WTA-tennistoernooi van Rosmalen (officieel Ordina Open) van 2006 vond plaats van 19 tot en met 24 juni 2006 in de Nederlandse plaats Rosmalen, als onderdeel van het tennistoernooi van Rosmalen 2006. Het was de elfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op grasbanen.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – Aan het toernooi namen acht speelsters uit de top 30 deel. Titelverdedigster Klára Koukalová werd in de tweede ronde uitgeschakeld door de latere winnares. Het eerste reekshoofd Jelena Dementjeva bereikte de halve finale, waar ook zij verloor van de ongeplaatste Michaëlla Krajicek uit Nederland die vervolgens in de finale de als tweede geplaatste Russin Dinara Safina in twee sets versloeg. Krajicek wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Rosmalen op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, alle drie binnen een tijdsbestek van negen maanden. Van de overige Nederlandse speelsters bereikte Brenda Schultz, die met een wildcard tot het toernooi was toegelaten, de kwartfinale waar ze werd uitgeschakeld door latere finaliste Dinara Safina. De andere Nederlandse, Marrit Boonstra, eveneens met een wildcard, struikelde in de eerste ronde – de als achtste geplaatste Servische Jelena Janković was een klasse beter.

Dubbelspel – Titelverdedigsters Anabel Medina Garrigues en Dinara Safina hadden niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. De Spaanse speelde deze keer met Eléni Daniilídou – de als derde geplaatste dames kwamen niet voorbij de eerste ronde. Safina speelde samen met de Nederlandse Michaëlla Krajicek – zij konden wel naar de tweede ronde, maar werden daar door het vierde reekshoofd uitgeschakeld. Het als eerste geplaatste Chinese duo Yan Zi / Zheng Jie won het toernooi. Ze versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Ana Ivanović en Maria Kirilenko in drie sets. Het was de zesde WTA-titel voor het onverbrekelijke Chinese duo, in een tijdsbestek van anderhalf jaar. De Nederlandse Marrit Boonstra speelde samen met de Duitse Caroline Schneider – dit koppel kon als lucky loser aan het toernooi meedoen doordat Li Na tijdens haar eersterondepartij in het enkelspel een verrekte nekspier had opgelopen. Boonstra en Schneider moesten het al in de eerste ronde opnemen tegen het als tweede geplaatste duo Dementjeva / Pennetta die evenwel te sterk voor hen bleken.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Rosmalen 2006
Rosmalen